Militza de Montenegro (Cetiña, 26 de julio de 1866 - Alejandría, 5 de septiembre de 1951) fue una princesa real de Montenegro. Por su matrimonio, fue gran duquesa de Rusia.

Familia 

Hija del rey Nicolás I de Montenegro y de su esposa Milena Vukotić.

Matrimonio y descendencia 

En 1889, contrae matrimonio con el gran duque Pedro Románov, (hijo de Nicolás Nikolaievich de Rusia el Viejo y de la duquesa Alejandra de Oldemburgo.

De esta unión nacieron:

 Marina Petrovna (1892-1981), en 1927 casada morganáticamente con el príncipe Alejandro Galitzin (1885-1973).

 Roman Petrovich (1896-1978), en 1921 casado morganáticamente con la condesa Praskovia Dmitrievna Sheremeteva (1901-1980).

 Nadejda Petrovna (1898-1988), en 1917 casada morganáticamente con el príncipe Nicolás Orlov (1896-1961).

 Sofía Petrovna (1898-1898).

Biografía 

Junto a su hermana Anastasia (esposa del Gran Duque Nicolás Nikoláyevich de Rusia) fue una de las personas que introdujeron a Rasputín en la corte imperial por intermediación de una de las damas de la emperatriz, Anna Výrubova.

A la abdicación del emperador, se instala con su esposo en Crimea de donde se van en 1919, para instalarse primero en Francia y luego en Italia, donde su hermana Elena de Montenegro era la esposa del rey Víctor Manuel III. Durante la ocupación alemana ella y su hermana Anastasia fueron amenazadas de deportación y se vieron obligadas a refugiarse en el convento del Sagrado Corazón. Gracias a la intervención de un oficial alemán de origen austriaco, fueron sacadas en secreto para ir directamente al Vaticano. Su sobrina Mafalda de Saboya, al ir en busca de su esposo, murió en el campo de concentración de Buchenwald. 

Militza murió en Egipto en 1951, a donde se había retirado con los reyes de Italia a la caída de la monarquía italiana en 1946.

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos 
 26 de julio de 1866-7 de agosto de 1889: Su Alteza la princesa Milica Petrović-Njegoš de Montenegro.
 7 de agosto de 1889-5 de septiembre de 1951: Su Alteza Imperial la gran duquesa Militza Nikoláyevna de Rusia.

Distinciones 
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ( Imperio ruso).

Ancestros 

Nacidos en Cetinje
Nobles de Montenegro
Casa de Petrović-Njegoš
Militza
Fallecidos en Alejandría
Montenegrinas del siglo XIX
Montenegrinas del siglo XX